Крамфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Крамфорс — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.